Zhang Guowei (ur. 1959) – lekkoatleta chiński, długodystansowiec
 Zhang Guowei (ur. 1991) – lekkoatleta chiński, skoczek wzwyż